Požar je lahko:
 požar, nenadzorovano širjenje ognja 
 Požar (priimek), priimek več znanih ljudi 
 Požar, Delnice, Hrvaška
 Požar, Danilovgrad, Črna gora